Aga Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Aga (socken i Kina, Guizhou), 
 Aga (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar